Кротов, Николай:
 Кротов, Николай Иванович (род. 1955) — российский писатель, историк банковского дела.
 Кротов, Николай Фёдорович (1898—1978) — русский и советский футболист.